Crémieux se poate referi la:

 Adolphe Crémieux, avocat francez
 Hector Crémieux, dramaturg și libretist francez
 Crémieu, un oraș lângă Lyon, Franța, cunoscut și ca Crémieux.